Огородниково — село в Спасском районе Рязанской области, входит в состав Перкинского сельского поселения.

География 
Село расположено на берегу реки Истья в 10 км на северо-запад от центра поселения села Перкино и в 18 км на юго-запад от районного центра города Спасск-Рязанский, железнодорожная станция Перевлес на линии Рязань — Рузаевка.

История 
Бордаково, Дятьково тож, упоминается в писцовых книгах 1629-31 годов как «погост на государевой земле с церковью Преображения Господа нашего Иисуса Христа…». По окладным книгам 1676 года – село Дятьково с церковью Преображения Господня. Каменная в селе Бордакове Преображенская церковь с такою же колокольнею построена в 1771 году помещиком Иваном Осиповичем Сазоновым. 

В XIX — начале XX века село входило в состав Перкинской волости Спасского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в деревне было 150 дворов.

С 1929 года село являлось центром Огородниковского сельсовета Спасского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Перкинского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются Огородниковский филиал МБОУ "Перкинская СШ", отделение почтовой связи.

Примечания 

Населённые пункты Спасского района (Рязанская область)